Long’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Long'an Xian, härad, Guangxi, 
 Long'an Qu, härad, Henan, Anyang Shi, 
 Long'an (socken i Kina, Chongqing, lat 29,90, long 106,86), 
 Long'an (socken i Kina, Chongqing, lat 30,88, long 108,12), 
 Long'an Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar